Plenum steht für:

 Plenum, Vollversammlung möglichst aller Mitglieder einer Institution
 eine Sozialform in der Didaktik
 Plenum (Musik), vollklingende Registrierung in der Musik
 Plenum AG, börsennotiertes Beratungsunternehmen in Frankfurt

PLENUM steht für:
 PLENUM (Projekt des Landes Baden-Württemberg zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt), ein Förderprogramm

Siehe auch:

Abkürzung